OZZ steht für:
 Flughafen Ouarzazate (IATA-Code), Flughafen in Marokko

Ozz ist ein Spitzname folgender Personen:
 Ozzy Osbourne (* 1948), britischer Rockmusiker
 Ozzfest, Musikfestival-Tour, gegründet 1996 von Ozzy Osbourne und dessen Ehefrau Sharon Osbourne
 Best of Ozz, Compilationalbum (1989) von Ozzy Osbourne
 Blizzard of Ozz, Debütalbum (1980) der Soloband von Ozzy Osbourne

Abkürzung